Biologia: Un Zoo, forma abreviada de zoològic, és una institució que conserva i exposa animals, principalment exòtics i salvatges al públic.
 Televisió: Zoo (sèrie) és una sèrie de TV3 ambientada en un zoològic.
 Literatura: Zoo (poemari) és una obra de Carles Fages de Climent.
 Música: ZOO (grup de música) és un grup musical valencià.